

Œuvres

Musique 
 Giant, un album de Herman Düne ;
 Giant, un album de The Woodentops ;
 Giant, chanson du producteur écossais Calvin Harris et du chanteur anglais Rag'n'Bone Man, sortie en 2019.

Film et télévision 
 Giant, le titre original du film Géant réalisé par George Stevens et sorti en 1956 ;
 Giant, une série télévisée sud-coréenne.

Autres 
Giant peut aussi désigner :
 Giant, un groupe de hard rock américain ;
 Giant, un constructeur de cycles taiwanais ;
 , une chaine de magasin du Sud et de l'Est de l'Asie ;
 Giant Forest, une forêt américaine.

Sigle 
GIANT est un sigle qui peut désigner :
 Grenoble Innovation for Advanced New Technologies, un campus de Grenoble.

Voir aussi 
 André The Giant (1946-1993), un catcheur et acteur français
 , un éditeur de jeux vidéo